

Tipos de terreno ou paisagem 
 Estepe
 Pampa
 Pradaria
 Puszta
 Savana
 Campo (bioma)

Topónimos 
 Câmpina — cidade da Roménia

Brasil
 Campina Grande — cidade da Paraíba
 Campina Grande do Sul — cidade do Paraná
 Campina (Belém) — bairro

Desambiguações de topônimos